

469001–469100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 469001 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 469002 || || 13 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 469003 || || 26 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 469004 || || 18 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 469005 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 469006 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 469007 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 469008 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 469009 || || 13 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 469010 || || 30 de juliol de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 469011 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 469012 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 469013 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 469014 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 469015 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 469016 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 469017 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 469018 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 469019 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 469020 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 469021 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 469022 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 469023 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 469024 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 469025 || || 9 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 469026 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 469027 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 469028 || || 1 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 469029 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 469030 || || 31 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 469031 || || 8 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 469032 || || 21 de gener de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 469033 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 469034 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 469035 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 469036 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 469037 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 469038 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 469039 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 469040 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 469041 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 469042 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 469043 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 469044 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 469045 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#FA8072
| 469046 || || 27 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 469047 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 469048 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 469049 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 469050 || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 469051 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 469052 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 469053 || || 25 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 469054 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 469055 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 469056 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 469057 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 469058 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 469059 || || 5 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 469060 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 469061 || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 469062 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 469063 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 469064 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 469065 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 469066 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 469067 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 469068 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 469069 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 469070 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 469071 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 469072 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 469073 || || 7 d'octubre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 469074 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 469075 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 469076 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 469077 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 469078 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 469079 || || 11 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 469080 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 469081 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 469082 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 469083 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 469084 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 469085 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 469086 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 469087 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 469088 || || 22 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 469089 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 469090 || || 26 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 469091 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 469092 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 469093 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 469094 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 469095 || || 17 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 469096 || || 26 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 469097 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 469098 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 469099 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 469100 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

469101–469200 

|-bgcolor=#fefefe
| 469101 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 469102 || || 7 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 469103 || || 7 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 469104 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 469105 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 469106 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 469107 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 469108 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 469109 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 469110 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 469111 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 469112 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 469113 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 469114 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 469115 || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 469116 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 469117 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 469118 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 469119 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 469120 || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 469121 || || 5 de desembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 469122 || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 469123 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 469124 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 469125 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 469126 || || 22 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 469127 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 469128 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 469129 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 469130 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 469131 || || 19 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 469132 || || 18 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 469133 || || 6 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 469134 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 469135 || || 5 de juny de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 469136 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 469137 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 469138 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 469139 || || 18 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 469140 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 469141 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 469142 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 469143 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 469144 || || 4 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 469145 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 469146 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 469147 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 469148 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 469149 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 469150 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 469151 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 469152 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 469153 || || 23 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 469154 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 469155 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 469156 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 469157 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 469158 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 469159 || || 12 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 469160 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 469161 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 469162 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#C2FFFF
| 469163 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 469164 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 469165 || || 19 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 469166 || || 25 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 469167 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 469168 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 469169 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 469170 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 469171 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 469172 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 469173 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 469174 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 469175 || || 2 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 469176 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 469177 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 469178 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 469179 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 469180 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 469181 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 469182 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 469183 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 469184 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 469185 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 469186 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 469187 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 469188 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 469189 || || 24 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 469190 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#FA8072
| 469191 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 469192 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 469193 || || 24 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 469194 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 469195 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 469196 || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 469197 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 469198 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 469199 || || 4 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 469200 || || 3 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

469201–469300 

|-bgcolor=#fefefe
| 469201 || || 14 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 469202 || || 8 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 469203 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 469204 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 469205 || || 18 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 469206 || || 12 de maig de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 469207 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 469208 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 469209 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 469210 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 469211 || || 14 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 469212 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 469213 || || 21 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 469214 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 469215 || || 28 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 469216 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 469217 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 469218 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#FFC2E0
| (469219) Kamoʻoalewa || || 27 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 469220 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 469221 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 469222 || || 1 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 469223 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 469224 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 469225 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 469226 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 469227 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 469228 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 469229 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 469230 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 469231 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 469232 || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 469233 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#FA8072
| 469234 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 469235 || || 1 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 469236 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 469237 || || 11 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 469238 || || 15 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 469239 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 469240 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 469241 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 469242 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 469243 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 469244 || || 8 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 469245 || || 21 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 469246 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 469247 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 469248 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 469249 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 469250 || || 8 de maig de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 469251 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 469252 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 469253 || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 469254 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 469255 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 469256 || || 28 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 469257 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 469258 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 469259 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 469260 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 469261 || || 28 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 469262 || || 27 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 469263 || || 2 de juny de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 469264 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 469265 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 469266 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 469267 || || 30 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 469268 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 469269 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 469270 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 469271 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 469272 || || 20 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 469273 || || 18 de maig de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 469274 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 469275 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#FA8072
| 469276 || || 16 de setembre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 469277 || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 469278 || || 2 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 469279 || || 22 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 469280 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 469281 || || 15 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 469282 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 469283 || || 19 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 469284 || || 19 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 469285 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 469286 || || 25 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 469287 || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 469288 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 469289 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 469290 || || 7 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 469291 || || 4 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 469292 || || 7 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 469293 || || 6 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 469294 || || 1 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 469295 || || 7 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 469296 || || 12 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 469297 || || 31 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 469298 || || 5 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 469299 || || 28 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 469300 || || 30 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

469301–469400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 469301 || || 27 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 469302 || || 26 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 469303 || || 13 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 469304 || || 20 d'octubre de 1998 || Prescott || P. G. Comba ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 469305 || || 25 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#C2E0FF
| 469306 || || 10 de febrer de 1999 || Mauna Kea || J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. Trujillo || cubewano? ||  —
|-id=307 bgcolor=#FA8072
| 469307 || || 5 de setembre de 1999 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#FA8072
| 469308 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 469309 || || 4 de setembre de 1999 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 469310 || || 11 d'agost de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 469311 || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 469312 || || 30 de setembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 469313 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 469314 || || 7 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 469315 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 469316 || || 18 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 469317 || || 15 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 469318 || || 1 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 469319 || || 14 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 469320 || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 469321 || || 18 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 469322 || || 10 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 469323 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 469324 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 469325 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 469326 || || 12 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 469327 || || 19 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 469328 || || 17 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#FA8072
| 469329 || || 28 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 469330 || || 3 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 469331 || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 469332 || || 24 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#C2E0FF
| 469333 || || 5 d'agost de 2000 || Mauna Kea || M. J. Holman || SDO ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 469334 || || 26 d'agost de 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 469335 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 469336 || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 469337 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#FA8072
| 469338 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 469339 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 469340 || || 23 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#FA8072
| 469341 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 469342 || || 7 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 469343 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 469344 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 469345 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#FA8072
| 469346 || || 5 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 469347 || || 2 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 469348 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 469349 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 469350 || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 469351 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 469352 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 469353 || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 469354 || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 469355 || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#FFC2E0
| 469356 || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 469357 || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 469358 || || 20 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#FA8072
| 469359 || || 23 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 469360 || || 27 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#C2E0FF
| 469361 || || 26 d'abril de 2001 || Mauna Kea || K. J. Meech, M. W. Buie || cubewano? ||  —
|-id=362 bgcolor=#C2E0FF
| 469362 || || 23 de maig de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 469363 || || 24 de maig de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 469364 || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 469365 || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#FA8072
| 469366 || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 469367 || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 469368 || || 25 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#FA8072
| 469369 || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 469370 || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 469371 || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#C2E0FF
| 469372 || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=373 bgcolor=#FFC2E0
| 469373 || || 9 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 469374 || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 469375 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#FA8072
| 469376 || || 15 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 469377 || || 12 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 469378 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 469379 || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 469380 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 469381 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 469382 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 469383 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 469384 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 469385 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 469386 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 469387 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 469388 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 469389 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 469390 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 469391 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 469392 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#FA8072
| 469393 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 469394 || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 469395 || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 469396 || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 469397 || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 469398 || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 469399 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 469400 || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

469401–469500 

|-bgcolor=#fefefe
| 469401 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 469402 || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 469403 || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 469404 || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 469405 || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 469406 || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 469407 || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 469408 || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 469409 || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 469410 || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 469411 || || 12 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 469412 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 469413 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 469414 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 469415 || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 469416 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 469417 || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 469418 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 469419 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#C2E0FF
| 469420 || || 10 de desembre de 2001 || Mauna Kea || D. C. Jewitt, S. S. Sheppard, J. Kleyna || res3:5 ||  —
|-id=421 bgcolor=#C2E0FF
| 469421 || || 9 de desembre de 2001 || Mauna Kea || S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna || plutino ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 469422 || || 10 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 469423 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 469424 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 469425 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 469426 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 469427 || || 23 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 469428 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 469429 || || 18 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#FA8072
| 469430 || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 469431 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 469432 || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 469433 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 469434 || || 18 de febrer de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 469435 || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 469436 || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 469437 || || 22 de març de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#C2E0FF
| 469438 || || 6 d'abril de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie || cubewano ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 469439 || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 469440 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#FA8072
| 469441 || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#C2E0FF
| 469442 || || 9 d'abril de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie || centaure ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 469443 || || 17 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 469444 || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#FFC2E0
| 469445 || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR || ATE ||  —
|-id=446 bgcolor=#FA8072
| 469446 || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 469447 || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 469448 || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#FA8072
| 469449 || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 469450 || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 469451 || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 469452 || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 469453 || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 469454 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 469455 || || 8 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 469456 || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#FA8072
| 469457 || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 469458 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 469459 || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 469460 || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 469461 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 469462 || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 469463 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 469464 || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 469465 || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 469466 || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 469467 || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 469468 || || 9 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 469469 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 469470 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 469471 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 469472 || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 469473 || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 469474 || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || R. Matson ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 469475 || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 469476 || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 469477 || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#FA8072
| 469478 || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 469479 || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 469480 || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 469481 || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 469482 || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#FA8072
| 469483 || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 469484 || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 469485 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 469486 || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 469487 || || 13 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 469488 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 469489 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 469490 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 469491 || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 469492 || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#FA8072
| 469493 || || 2 de desembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#FFC2E0
| 469494 || || 12 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT || APO ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 469495 || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 469496 || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 469497 || || 10 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 469498 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 469499 || || 31 de desembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 469500 || || 4 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

469501–469600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 469501 || || 26 de gener de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#FA8072
| 469502 || || 27 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#FA8072
| 469503 || || 23 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 469504 || || 22 de març de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#C2E0FF
| 469505 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie || res1:2 ||  —
|-id=506 bgcolor=#C2E0FF
| 469506 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 469507 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 469508 || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#C2E0FF
| 469509 || || 26 d'abril de 2003 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || cubewano ||  —
|-id=510 bgcolor=#FA8072
| 469510 || || 30 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 469511 || || 29 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 469512 || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#FFC2E0
| 469513 || || 28 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=514 bgcolor=#C2E0FF
| 469514 || || 24 d'agost de 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || cubewano ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 469515 || || 1 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#FA8072
| 469516 || || 3 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 469517 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 469518 || || 2 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 469519 || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 469520 || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 469521 || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 469522 || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 469523 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 469524 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 469525 || || 19 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 469526 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 469527 || || 19 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 469528 || || 20 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 469529 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 469530 || || 24 de setembre de 2003 || Kvistaberg || UDAS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 469531 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 469532 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 469533 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 469534 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 469535 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 469536 || || 21 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 469537 || || 29 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 469538 || || 17 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 469539 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 469540 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 469541 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 469542 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 469543 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 469544 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 469545 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 469546 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 469547 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 469548 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 469549 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 469550 || || 16 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 469551 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 469552 || || 17 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 469553 || || 18 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 469554 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 469555 || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 469556 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 469557 || || 19 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 469558 || || 18 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 469559 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 469560 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 469561 || || 20 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 469562 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 469563 || || 18 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 469564 || || 22 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#FA8072
| 469565 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 469566 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 469567 || || 15 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 469568 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 469569 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 469570 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 469571 || || 19 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 469572 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 469573 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 469574 || || 21 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 469575 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 469576 || || 24 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 469577 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 469578 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 469579 || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 469580 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 469581 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 469582 || || 1 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 469583 || || 29 de desembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#C2E0FF
| 469584 || || 24 de desembre de 2003 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || res3:5 ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 469585 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 469586 || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 469587 || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 469588 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 469589 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 469590 || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 469591 || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 469592 || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 469593 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 469594 || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 469595 || || 25 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 469596 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 469597 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 469598 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 469599 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 469600 || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

469601–469700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 469601 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 469602 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 469603 || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 469604 || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 469605 || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 469606 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 469607 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 469608 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 469609 || || 22 d'abril de 2004 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#C2E0FF
| 469610 || || 24 d'abril de 2004 || Mauna Kea || B. Gladman || cubewano ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 469611 || || 12 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 469612 || || 28 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 469613 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 469614 || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#C2E0FF
| 469615 || || 13 d'agost de 2004 || Cerro Tololo || M. W. Buie || cubewano? ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 469616 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 469617 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 469618 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 469619 || || 8 de setembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 469620 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 469621 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 469622 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 469623 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 469624 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 469625 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 469626 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 469627 || || 15 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 469628 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 469629 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 469630 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 469631 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 469632 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 469633 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#FFC2E0
| 469634 || || 21 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 469635 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 469636 || || 22 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 469637 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 469638 || || 5 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 469639 || || 10 d'octubre de 2004 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines Obs. ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#FA8072
| 469640 || || 12 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 469641 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 469642 || || 9 de setembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 469643 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 469644 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 469645 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 469646 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 469647 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 469648 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 469649 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 469650 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 469651 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 469652 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 469653 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 469654 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 469655 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 469656 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 469657 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 469658 || || 22 de setembre de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 469659 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 469660 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 469661 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 469662 || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 469663 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 469664 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 469665 || || 14 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 469666 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 469667 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 469668 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 469669 || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 469670 || || 3 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 469671 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#FA8072
| 469672 || || 1 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 469673 || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 469674 || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 469675 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#FA8072
| 469676 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 469677 || || 2 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 469678 || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 469679 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 469680 || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 469681 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 469682 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 469683 || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 469684 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 469685 || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 469686 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 469687 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 469688 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 469689 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 469690 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 469691 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 469692 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 469693 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 469694 || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 469695 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#FA8072
| 469696 || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 469697 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 469698 || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#FA8072
| 469699 || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 469700 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

469701–469800 

|-bgcolor=#fefefe
| 469701 || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 469702 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 469703 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#C2E0FF
| 469704 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=705 bgcolor=#C2E0FF
| 469705 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || cubewano ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 469706 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#C2E0FF
| 469707 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=708 bgcolor=#C2E0FF
| 469708 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 469709 || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 469710 || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 469711 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 469712 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 469713 || || 6 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 469714 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 469715 || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 469716 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 469717 || || 12 de maig de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 469718 || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 469719 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 469720 || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 469721 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#FFC2E0
| 469722 || || 14 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 469723 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 469724 || || 27 de juny de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 469725 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 469726 || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#FFC2E0
| 469727 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 469728 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 469729 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 469730 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 469731 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 469732 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 469733 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 469734 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 469735 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 469736 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#FFC2E0
| 469737 || || 10 de juliol de 2005 || Catalina || CSS || ATE ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 469738 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 469739 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 469740 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 469741 || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 469742 || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 469743 || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 469744 || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 469745 || || 29 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 469746 || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 469747 || || 6 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 469748 || || 9 d'agost de 2005 || Vicques || Jura Obs. ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 469749 || || 10 d'agost de 2005 || Saint-Sulpice || Saint-Sulpice Obs. ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#C2E0FF
| 469750 || || 9 d'agost de 2005 || Cerro Tololo || Cerro Tololo Obs. || centaure ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 469751 || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 469752 || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 469753 || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 469754 || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 469755 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 469756 || || 26 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 469757 || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 469758 || || 28 d'agost de 2005 || Vicques || M. Ory ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 469759 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 469760 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 469761 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 469762 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 469763 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 469764 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 469765 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 469766 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 469767 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 469768 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 469769 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 469770 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 469771 || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 469772 || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 469773 || || 30 d'agost de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető Stn. ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 469774 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 469775 || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 469776 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 469777 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 469778 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 469779 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 469780 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 469781 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 469782 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 469783 || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 469784 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 469785 || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 469786 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 469787 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 469788 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 469789 || || 1 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 469790 || || 7 de setembre de 2005 || Wildberg || R. Apitzsch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 469791 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 469792 || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 469793 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 469794 || || 13 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 469795 || || 14 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#FA8072
| 469796 || || 16 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 469797 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 469798 || || 11 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 469799 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 469800 || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|}

469801–469900 

|-bgcolor=#fefefe
| 469801 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 469802 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 469803 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 469804 || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 469805 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 469806 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 469807 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 469808 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 469809 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 469810 || || 3 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 469811 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 469812 || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 469813 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 469814 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 469815 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 469816 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 469817 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 469818 || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 469819 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 469820 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 469821 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 469822 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 469823 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 469824 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 469825 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 469826 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 469827 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 469828 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 469829 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 469830 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 469831 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 469832 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 469833 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#FA8072
| 469834 || || 27 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 469835 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 469836 || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 469837 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 469838 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 469839 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 469840 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 469841 || || 9 d'agost de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 469842 || || 5 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 469843 || || 5 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 469844 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 469845 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 469846 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 469847 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 469848 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 469849 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 469850 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 469851 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 469852 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 469853 || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 469854 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 469855 || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 469856 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 469857 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 469858 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 469859 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 469860 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 469861 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 469862 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 469863 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 469864 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 469865 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 469866 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 469867 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 469868 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 469869 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 469870 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 469871 || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 469872 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 469873 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 469874 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 469875 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 469876 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 469877 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 469878 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 469879 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 469880 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 469881 || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 469882 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 469883 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 469884 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 469885 || || 13 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 469886 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 469887 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 469888 || || 20 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 469889 || || 25 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 469890 || || 27 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 469891 || || 11 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 469892 || || 11 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 469893 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 469894 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 469895 || || 1 de novembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#FFC2E0
| 469896 || || 21 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 469897 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 469898 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 469899 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 469900 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

469901-470000 

|-bgcolor=#fefefe
| 469901 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 469902 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 469903 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 469904 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 469905 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 469906 || || 22 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 469907 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 469908 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 469909 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 469910 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 469911 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 469912 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 469913 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 469914 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 469915 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 469916 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 469917 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 469918 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 469919 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 469920 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 469921 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 469922 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 469923 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 469924 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 469925 || || 24 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 469926 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 469927 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 469928 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#FFC2E0
| 469929 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 469930 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 469931 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 469932 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 469933 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 469934 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 469935 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 469936 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 469937 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 469938 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 469939 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 469940 || || 2 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 469941 || || 23 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 469942 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 469943 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 469944 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 469945 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 469946 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 469947 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 469948 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 469949 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 469950 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 469951 || || 23 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 469952 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 469953 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 469954 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 469955 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 469956 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 469957 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 469958 || || 1 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 469959 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 469960 || || 20 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 469961 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 469962 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 469963 || || 24 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 469964 || || 7 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 469965 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 469966 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 469967 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 469968 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 469969 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 469970 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 469971 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 469972 || || 28 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 469973 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 469974 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 469975 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 469976 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 469977 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 469978 || || 18 de març de 2006 || Bergisch Gladbac || W. Bickel ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 469979 || || 25 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 469980 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 469981 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 469982 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 469983 || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 469984 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 469985 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 469986 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#C2E0FF
| 469987 || || 27 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie || plutino ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 469988 || || 26 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 469989 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 469990 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 469991 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 469992 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 469993 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 469994 || || 1 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 469995 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 469996 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 469997 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 469998 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 469999 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 470000 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (465001)-(470000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)